Personnalités portant ce même nom :
 Émile Duard (1862-1941) :  comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français
 Émile Duard (1904?-1975) : spécialisé dans le doublage
 Émile Duard :  a joué dans Les Roquevillard (1922)
 Émile Duard :  a joué dans Cœur-sur-Mer (1950)

Références 

Homonymie de patronyme